Алексе́й Влади́мирович Воробьёв:
 Воробьёв, Алексей Владимирович (1975—2000) — Герой Российской Федерации.
 Воробьёв, Алексей Владимирович (род. 1988) — российский певец, музыкант, актёр и режиссёр.